Glencoe puede referirse a:

Glencoe, grupo de Rock de Reino Unido de los años 70' con 2 LP y varios singles.

Glen Coe, Lochaber (Escocia).
 la Masacre de Glencoe (1692).
Glencoe (Escocia), una localidad del valle de Glen Coe.

Glencoe fue un topónimo utilizado por emigrantes escoceses para dar nombre a otros lugares del mundo:
En Australia:
Glencoe (Nueva Gales del Sur)
Glencoe (Australia Meridional)
En Canadá:
Glencoe (Nueva Escocia)
Glencoe (Ontario)
Glencoe Island, Nunavut
En Nueva Zelanda:
Glencoe (Nueva Zelanda)
En Sudáfrica:
Glencoe (KwaZulu-Natal)
En los Estados Unidos:
Glencoe (Alabama)
Glencoe (California)
Glencoe (Florida)
Glencoe (Illinois)
Glencoe (Kentucky)
Glencoe (Maryland)
Glencoe (Minnesota)
Glencoe (Misuri)
Glencoe (Carolina del Norte)
Glencoe (Ohio)
Glencoe (Oklahoma)
Glencoe (Oregón)